Metafilaktyka (profilaktyka trzeciorzędowa) – w opiece zdrowotnej jeden z etapów profilaktyki chorób
 Metafilaktyka – w hodowli rodzaj terapii zwierząt